Буслов, Фёдор:
 Буслов, Фёдор Васильевич (1921—1990) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Буслов, Фёдор Ефимович (1875—1921) — депутат Государственной думы I созыва, брат А. Е. Буслова.